Dănești je název více míst v Rumunsku:

 Dănești (župa Gorj) – obec v župě Gorj
 Dănești (župa Harghita) – obec v župě Harghita
 Dănești (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui
 Dănești (Frăsinet) – část obce Frăsinet v župě Călărași
 Dănești (Șișești) – část obce Șișești v župě Maramureš
 Dănești (Frăsinet) – část obce Girov v župě Neamț